Az Atlas V amerikai hordozórakéta, amelyet 2002-től használnak műholdak indítására. A rakétát a Lockheed Martin cég fejlesztette ki, ILS működteti. Az indításokat Cape Canaveralból és a Vandenberg légitámaszpontról végzik. Az első indítása alkalmával 2002. augusztus 21-én az európai Hot Bird 6 távközlési műholdat állította pályára, 2005-ben pedig a Mars Reconnaissance Orbiter űrszondát.

Története 
Az Atlas rakéták fejlesztését az 1950-es években kezdték el. Többek között ezekkel indították a Mercury-program több űrhajóját, valamint a Pioneer–10 és Pioneer–11 szondákat.

Változatok

Indítási napló (nem teljes)

Jegyzetek

Források 
 

Atlas rakéták